Cubaans basketbalteam (mannen)
 Cubaans basketbalteam (vrouwen)